A 2015-ös atlétikai világbajnokságon a női 800 méteres síkfutás versenyszámának selejtezőit és döntőjét a Pekingi Nemzeti Stadionban rendezték. A győztes Marina Arzamaszava lett.

Előfutamok

Elődöntők

Döntő

Jegyzetek

Források
 Előfutamok
 Elődöntők
 Döntő

2015-ös atlétikai világbajnokság